JOR steht für:
 Jahrbuch für Ostrecht, juristische Fachzeitschrift
 Jordanien (nach ISO 3166 und als olympisches Länderkürzel)
 Blue Air (ICAO-Code), ein Luftfahrtunternehmen

Jor steht für:
 Jor (Montreux), Ort im Schweizer Kanton Waadt
 Jor (Iran), Ort im Chabahar County, Sistan und Belutschistan, Iran

jor steht für:
 Jorá (ISO-639-3-Code), eine der Tupí-Guaraní-Sprachen

Abkürzung